Phulbani (auch Phulabani) ist die Hauptstadt des Distrikts Kandhamal im Westen des indischen Bundesstaats Odisha.

Phulbani liegt auf einer Höhe von  im Bergland der Ostghats. Die am Fluss Salunki gelegene Stadt befindet sich 170 km westlich von Bhubaneshwar, der Hauptstadt von Odisha.
Die nationale Fernstraße NH 157 sowie die Odisha-Fernstraße 1 führen durch Phulbani.

Phulbani besitzt als Stadt den Status einer Municipality. Die Stadt ist in 13 Wards gegliedert.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 37.371.  

Vor der Aufspaltung des Distrikts Phulbani am 1. Januar 1994 in Kandhamal und Boudh war die Stadt Phulbani Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts.

9 km nördlich von Phulbani befindet sich der sehenswerte Putudi-Wasserfall.

Klima 
In Phulbani herrscht tropisches Klima mit starken Regenfällen in den Monsunmonaten Juni bis September. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 25,1 °C. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beläuft sich auf 1323 mm.

Persönlichkeiten 
 Srabani Nanda (* 1991), Sprinterin

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Municipality in Odisha
Distrikt Kandhamal